Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1968 года в тяжёлом весе (свышек 97 килограммов) прошли в Мехико с 23 по 26 октября 1968 года в «Ice Rink of the Insurgents».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.

 0 штрафных очков в случае чистой победы или дисквалификации противника, а также неявки;
 0,5 штрафных очка в случае победы ввиду явного технического превосходства (на восемь и более баллов);
 1 штрафное очко в случае победы по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 2 штрафных очка в случае результативной ничьей;
 2,5 штрафных очка в случае безрезультатной ничьей (пассивной ничьей);
 3 штрафных очка в случае поражения по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 3,5 штрафных очка в случае поражения ввиду явного технического превосходства соперника (на восемь и более баллов);
 4 штрафных очка в случае чистого поражения или дисквалификации а также неявки.

Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.

В тяжёлом весе боролись 15 участников. Самым молодым спортсменом был 20-летний Раймон Уйтохаге, самым возрастным - уже 36-летний Анатолий Рощин. 

В период с 1964 по 1968 год в тяжёлом весе в греко-римской борьбе безраздельно в мире властвовал венгерский борец, действующий олимпийский чемпион, чемпион мира 1966 и 1967 годов, чемпион Европы 1967 года Иштван Козма, и сомнений в том, кто будет первым на Олимпиаде практически не было. Конкуренцию ему мог составить лишь возрастной Анатолий Рощин. Они вдвоём и чех Петр Кмент добрались до финала. Но Кмент, победив в предфинальной встрече пятого круга, травмировался и не смог участвовать в финале. Вторая встреча пятого круга, после выбытия Кмента, стала фактически финальной встречей Рощина и Козмы, и исходя из штрафных баллов, Козме было достаточно свести её вничью (Козма все предыдущие встречи закончил чисто и в основном быстро, а Рощин в одной из встреч оступился, победив по очкам и получив один штрафной балл). И Козма тактически грамотно эту ничью удержал, став двукратным олимпийским чемпионом.

Призовые места

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Финал

Встреча 1

Ссылки 
 Wrestling at the 1968 Ciudad de México Summer Games: Men's Heavyweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1968